Набедренник может означать:
 Набедренник — часть рыцарского доспеха.
 Набедренник — часть одеяния православного священника.